Baltischer Bahnhof bezeichnet die zentralen Bahnhöfe von
 Sankt Petersburg, siehe Baltischer Bahnhof (Sankt Petersburg)
 Tallinn, siehe Balti jaam